lány, nőnemű gyermek elnevezése
 Lány, 2018-as belga–holland filmdráma
 Csehország
 Lány, település a Chrudimi járásban
 Lány, település a Havlíčkův Brod-i járásban
 Lány, település a Kladnói járásban (2007-ig a Rakovníki járásban)
 Lány u Dašic, település a Pardubicei járásban
 Lány, Červené Janovice településrésze a Kutná Hora-i járásban
 Lány, Kostomlaty nad Labem településrésze a Nymburki járásban
 Lány, Lázně Bělohrad településrésze a Jičíni járásban
 Lány, Litomyšl településrésze a Svitavyi járásban
 Lány, Svitavy településrésze a Svitavyi járásban
 Lány na Důlku, Pardubice településrésze a Pardubicei járásban
 Nové Lány, Malšice településrésze a Tábori járásban
 Staré Lány, Malšice településrésze a Tábori járásban